Northern Transvaal può riferirsi a:

 Northern Transvaal, nome della provincia sudafricana con cui oggi è noto il Limpopo;
 Northern Transvaal, nome della formazione provinciale di rugby a 15 sudafricana oggi nota come Blue Bulls.